L'Avocat du diable est le promoteur de la foi dans l'ancien processus de canonisation par l'Église catholique romaine.

C'est également le titre de plusieurs œuvres :
  (Counsel for Crime), un film américain de John Brahm sorti en 1937 ;
 L'Avocat du diable (The Devil's Advocate), un roman australien de Morris West paru en 1959 ;
 L'Avocat du diable, un téléfilm de Jean Kerchbron diffusé en 1970 ;
 L'Avocat du diable (Des Teufels Advokat), un film ouest-allemand de Guy Green sorti en 1977 ;
 L'Avocat du diable, une pièce de Roger Saltel créée en 1978 ;
L'Avocat du diable (Guilty as Sin), un film américain réalisé par Sidney Lumet en 1993 ;
L'Associé du diable (The Devil's Advocate) ou L'Avocat du diable au Canada, un film américain réalisé par Taylor Hackford en 1997,
 L'Avocat du diable comics de Chuck Dixon et Graham Nolan publié en 2000 ;
 L'Avocat du diable, un documentaire de Olivier Meyrou sorti en 2008 ;
 L'Avocat du diable est une collection de philosophie normative contemporaine créée aux Éditions Hermann en 2009 et dirigée par Charles Girard,